Tomttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tomttjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Tomttjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Tomttjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (9,73 ha)
Yttre Tomttjärnen, sjö i Ragunda kommun,  (20,8 ha)
Övre Tomttjärnen, sjö i Ragunda kommun,  (6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn